Šušak je hrvatsko prezime.

Osobe s prezimenom Šušak 
Gojko Šušak (1945. – 1998.), hrvatski političar
Ivo Šušak (rođ. 1948.), hrvatski nogometni trener
Milan Šušak (rođ. 1984.), australski nogometaš srpskog podrijetla
Tomislav Šušak, hrvatski basist grupe Vatra

Izvori 

Hrvatska prezimena